Chmieliszcze – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie małoryckim
 Chmieliszcze – część wsi Burniewo na Białorusi,  w obwodzie grodzieńskim, w rejonie wołkowyskim